Alexas () ist der Name von:

 Alexas aus Herakleia, von Publius Canidius Crassus mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt
 Alexas von Laodikeia, Freund des Marcus Antonius
 Alexas (Gatte der Salome), Schwester des Herodes
 Alexas (Gemmenschneider) aus der römischen Kaiserzeit
 Alexas (Graffiteur) auf Delos im 2. Jahrhundert v. Chr.